Danke bezeichnet:
 eine Höflichkeitsformel, siehe Dank
 eine Marke für Produkte aus Recyclingpapier von Essity

Danke ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Danke (* 1940), gilt als Vater des Btx, einem der Vorläufer des heutigen Internets
 Fritz Danke (1909–1979), deutscher Politiker (SAP/SPD/SED) und Gewerkschafter

Danke ist Titel von Liedern:
 Danke (Xavier-Naidoo-Lied)
 Danke Deutschland
 Danke für diesen guten Morgen

Siehe auch:

 Danke Schoen
 Dank (Begriffsklärung)